AutoRoute – software di mappatura
 Autoroute – autostrade francesi
 Autoroute – autostrade belghe
 Autoroute – autostrade algerine
 Autoroute – autostrade marocchine
 Autoroute – autostrade tunisine